Alyattes I, koning van Lydië (ca. 740 v.Chr.)
 Alyattes II, koning van Lydië, 619-560 v.Chr.